Шатки́ — поселок городского типа (с 1976) в Нижегородской области России, административный центр Шатковского района.

Население —  чел. ().

Расположен в 150 км к югу от Нижнего Новгорода на реке Тёше, железной дороге Нижний Новгород — Пенза (узловая станция, откуда начинается ветка на Первомайск) и шоссе  Нижний Новгород — Саранск — Саратов.

История 
На территории Шатков первый человек появился в эпоху мезолита, в VIII—VI тысячелетиях до н. э.

Посёлок известен с XVI века под названием Шатковские ворота; построен как укреплённый пункт на засечной границе. Позже Шатки сложились как крупное торговое село. Статус посёлка городского типа присвоен 7 марта 1962 года.

Этимология 
Своё нынешнее название Шатки получили (по одной из версий) потому, что на данной территории проживало население, занимавшееся разбоем и именовавшееся «шатунами». По другой версии, население, проживавшее на территории этого населённого пункта, не занималось разбоем и, по словам местных краеведов, «шатунами» не называлось. Название населённого пункта объясняют тем, что ровная линия засечной границы с Ордой «отшатнулась» здесь от своего направления.

Новая версия происхождения названия населённого пункта связана с мордовским словом сятко «уголёк». Название могло свидетельствовать о роде занятий жителей, которые выжигали древесный уголь, необходимый для обработки металла. В XVI веке здесь жила мордва (эрзяне).

Население

Образование 
 Начальная школа;
 Средняя школа;
 Общеобразовательная школа;
 Агротехнический техникум.

Экономика 

Современная промышленность — завод нормалей, приборостроительный завод, фабрика детской обуви, зерноперерабатывающий комплекс, хлебокомбинат, ОАО «Строитель», дорожно-строительное предприятие, деревоперерабатывающая мастерская, колбасный цех, завод безалкогольных напитков «Ладья-НН», кондитерский цех ООО «Эпоха».

Функционирующие физкультурно-оздоровительные комплексы: ФОК «Атлант», лагерь им. Тани Савичевой, дом отдыха «Кипячий ключ», ДОЛ «Журавли».

Предприятия 
• ООО «Шатковский завод нормалей» — производственное предприятие, созданное в 1969 году для обеспечения крепежом приборостроительные предприятия авиационной промышленности. В настоящее время предприятие специализируется на выпуске крепёжных изделий стержневого типа из стали, латуни, алюминиевых сплавов с прямым и крестообразным шлицем диаметром 1-6 мм, а также гаек, шайб, гвоздей.

• Шатковский приборостроительный завод — производственное предприятие, работающее на рынке изготовления и продажи контрольно-измерительных приборов и метрологического оборудования с 1970 года.

• ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс» — предприятие создано в 1938 году и ориентировано на выпуск комбикорма, крупы, муки.

• ОАО «Шатковская райсельхозтехника» — предприятие, созданное для ремонта автомобильных и тракторных двигателей, топливных и водяных насосов.

• «Хлебозавод» филиал Шатковского РАЙПО — предприятие, созданное в 1968 году на базе Шатковского сельпо для производства хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерских изделий.

• ОАО «Шатковский маслодельный завод» — предприятие, созданное в 1993 году для изготовления сливочного масла и сыра.

• Государственное предприятие «Шатковский лесхоз».

Русская православная церковь 
В посёлке расположена Троицкая церковь, при которой действует воскресная школа.

В советское время в здании церкви располагался клуб. Троицкая церковь была передана Нижегородской епархии в 1991 году. В 1996 году начались постоянные богослужения.

В 2011 году Нижегородской епархии был передан трёхпрестольный летний Казанский собор, в котором длительное время располагался приборостроительный завод. В соборе сохранились алтарная часть, кирпичная кладка, фрагменты лепнины и колонны.

Достопримечательности 

 В Шатках похоронена ленинградская школьница Таня Савичева — жертва блокады; страницы дневника девочки стали известны во всём мире. Мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны посвящается» был открыт в Шатках 7 мая 2010 года. Авторы скульпторы Т. Холуёв и А. Холуёва.
 В память о героях Великой Отечественной войны и детях, погибших в её дни, в Шатках сооружён мемориальный комплекс «Никто не забыт, Ничто не забыто». Он представляет собой комплекс, состоящий из скульптурного изображения женщины с младенцем на руках, стелы с датами войны и стены с памятными надписями. Установлены образцы военной техники, в том числе реактивный самолёт МиГ-17.
 Вблизи посёлка — на протяжении 20 км течения Тёши — располагается знаменитая Шатковская пойма с двумя минеральными источниками и восемью грязевыми озёрами.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 .
 .

Ссылки 
 Сайт Шатковского землячества
 Шатковский информационный ресурс
 Шатки. Ру
 

Населённые пункты Шатковского района
Посёлки городского типа Нижегородской области
Районные центры Нижегородской области